Смольянінов Артур Сергійович (1983) — російський актор театру і кіно.
 Смольянінов Іван Іванович (1926–2013) — український лісівник, ґрунтознавець.
 Смольянінов Костянтин Миколайович
російські прізвища